Дмитрий Зинович:
 Зинович, Дмитрий Александрович (род. 1995) — белорусский футболист.
 Зинович, Дмитрий Васильевич (род. 1989) — российский футболист.